József Szaniszló Albach (n.28 ianuarie 1795 Pozsony -d.12 noiembrie 1853, Kismarton) a fost un scriitor și călugăr franciscan maghiar germanofon.

Biografia

Opere literare

Studii critice și recenzii

Bibliografie

 Új magyar irodalmi lexikon („Nou dicționar maghiar pentru literatură”), vol.I., pag.23,   editura Akadémiai Kiadó (Editura Academică), Budapesta, 1994, ISBN 9630568055

Legături externe 
„Lexiconul biografic maghiar”

Scriitori maghiari
Călugări maghiari
Nașteri în 1795
Decese în 1853